Einsame Insel steht für:

 Einsame Insel (2007), deutscher Kurzfilm von Stanislav Güntner 
 Auf einsamer Insel, deutscher Stummfilm von Joseph Delmont (1913)
 Die einsame Insel, ursprünglicher Titel von Die Hebriden, Konzert-Ouvertüre von Felix Mendelssohn Bartholdy

Siehe auch:
 St. Kilda – Britanniens einsamste Insel, britischer Film von Paul Robello und Bobbie Mann (1928)
 Lonely Island